Robert Taft ist der Name folgender Personen:
* Robert Taft junior (1917–1993), US-amerikanischer Politiker
 Robert A. Taft (1889–1953), US-amerikanischer Politiker
 Robert F. Taft (1932–2018), US-amerikanischer Jesuit

Siehe auch:
 Bob Taft (Robert Alphonso Taft III; 1942), US-amerikanischer Politiker